Minoes (boek), een kinderboek geschreven door Annie M.G. Schmidt
Minoes (film), de verfilming van bovenstaand boek
Minoes (naam), een meisjesnaam en veelgebruikte kattennaam